Гатри има више значења:
 Округ Гатри (Ајова)
 Гатри (Тексас)
 Гатри (Кентаки)
 Гатри (Оклахома)